В соответствии с Законом № 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, в состав Флорештского района входит 74 населённых пункта, в том числе:
 3 города — Флорешты (), Гиндешты (), Маркулешты ();
 17 сёл, не входящих в состав коммун;
 54 села, входящих в состав 20 коммун.

Примечания 

Флорештский район
Флорештский район